Il gruppo della ludwigite è un gruppo di minerali.

Minerali del gruppo della ludwigite 
 Azoproite
 Bonaccordite
 Fredrikssonite
 Ludwigite
 Vonsenite

Note 

Ludwigite